Horn András (1934–2021) magyar származású svájci irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Horn András (1943) magyar agrármérnök
 Horn András (1954) magyar klarinétművész